Homam steht für

 einen Stern, siehe Zeta Pegasi
 ein Computerspiel (HoMaM), siehe Heroes of Might and Magic

Homam ist der Familienname folgender Personen:

 Reza Homam (1960–2006), deutscher Visagist
 Soraya Homam (1961–2011), deutsche Berufspokerspielerin